Résultats détaillés de l'édition 2001 du tournoi de tennis professionnel masculin de Rotterdam. Cette dernière classée International Series Gold, s'est tenue du 19 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants  
 Nicolas Escudé remporte le titre en étant issu du tableau de qualification. C'est un fait rarissime sur le circuit ATP, qu'un joueur qualifié remporte un tournoi ATP 500.
 Nicolas Escudé remporte son  en simple face à Roger Federer.
 En double, Roger Federer et Jonas Björkman remportent le titre face à la paire tchèque Petr Pála/Pavel Vízner. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rotterdam
 Saison 2001 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2001
Rotterdam
Sport aux Pays-Bas en 2001
Tennis en février 2001